

Étymologie du prénom 
Rocky est un diminutif anglo-saxon pour le prénom Roch (Latin : Rochus ; Italien : Rocco ; Espagnol : Roque)

Personnalités 
 Rocky Marciano, boxeur américain ;
 Thomas Rocco Barbella dit Rocky Graziano, boxeur américain ;
 Joao Cordeiro, activiste antifasciste français dans les années 1980 ;
 Didier François, journaliste, membre cofondateur de SOS Racisme et ancien militant de la LCR.

Personnages de fiction et autres surnoms 
 Robert « Rocky » Balboa, personnage principal des films Rocky, créé et interprété par Sylvester Stallone :
Rocky, film américain réalisé en 1976 par John G. Avildsen ;
 Rocky 2 : La Revanche, film américain réalisé en 1979 par Sylvester Stallone ;
 Rocky 3 : L'Œil du tigre, film américain réalisé en 1982 par Sylvester Stallone ;
 Rocky 4, film américain réalisé en 1985 par Sylvester Stallone ;
 Rocky 5, film américain réalisé en 1990 par John G. Avildsen ;
 Rocky Balboa, film américain réalisé en 2006 par Sylvester Stallone ;
 Creed, un film américain réalisé en 2016 par Ryan Coogler ;
Creed 2, un film américain réalisé en 2018 par Steven Capple Jr. ;
 jeux vidéo basés sur la série de films :
 Rocky, développé par Sega et sorti en 1987 sur Master System ;
 Rocky, développé par Rage Software et sorti en 2002 sur PlayStation 2, GameCube, Xbox et Game Boy Advance ;
 Rocky, un personnage des Looney Tunes ;
 Rocky, la Fender Stratocaster "psychédélique" de George Harrison ;
 Rocky, la "créature" du film culte musical britannique The Rocky Horror Picture Show réalisé par Jim Sharman en 1975 ;
 Rocky, un personnage de la série télévisée The Rocky and Bullwinkle Show ;
 Rocky, un personnage de bande dessinée créé par Martin Kellerman ;
 Rocky, le surnom du robot Sojourner de la mission Mars Pathfinder.

Toponymes 

 Rocky, ville américaine située en Oklahoma ;
 Rocky, un cours d'eau situé dans le parc national de Kahurangi dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 .